Алексе́й Петро́вич Алексе́ев:
 Алексеев, Алексей Петрович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 2639; 17 августа 1813.
 Алексеев, Алексей Петрович (1915—1998) — советский и российский актёр театра и кино.